Apollónia est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom

Voir aussi 
 Apolline d'Alexandrie, une martyre chrétienne.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin